Geografie
 Weyers Cave, plaats in Virginia
Personen
 Denise Weyers, Zuid-Afrikaanse cricketspeelster  

 Hendrik Engelinus Weyers, Nederlands professor  

 Paul Weyers, Duits auteur 
 Sophie Weyers, Duitse handbalspeelster  
 Steven Weyers, Belgisch professor  
 Walter Weyers, Duits auteur  
 Wouter Weyers, JA21-politicus